Braemer ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Braemer (1838–1908), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Edith Braemer (1909–1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Emil Braemer (1860–1939), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Sascha Braemer (* 1975), deutscher DJ und Musikproduzent
 Walter Braemer (1883–1955), deutscher Offizier, zuletzt General der Kavallerie

Siehe auch:
 Brämer
 Braehmer
 Bremer